Un calendar astronomic este un mod de divizare a timpului stabilit după fenomene astronomice ciclice, ca de exemplu fazele Lunii, mișcarea aparentă a Soarelui sau o combinație a poziției celor două corpuri cerești.

Calendar solar

Calendarul solar stabilește durata unei zile, a celor patru anotimpuri, solstițiile și echinocțiile în raport cu traiectoria aparentă a Soarelui pe bolta cerească.

Toate calendarele sunt o aproximare mai mult sau mai puțin precisă a anului tropic.

Exemple de calendare solare:

Calendarul egiptean
Calendarul coptic
Calendarul zoroastric
Calendarul maia
Calendarul aztec (Tenochtitlán)
Calendarul iulian
Calendarul gregorian
Calendarul francez, instaurat în timpul Revoluției Franceze (24 august 1795)
Calendarul armean
Calendarul Bahá'í

Calendar selenar

Calendarele selenare (sau lunare) iau ca reper mișcarea Lunii în jurul Pământului.

Exemple de calendare lunare:
Calendarul sovietic
Calendarul ebraic
Calendarul tailandez
Calendarul chinezesc

Vezi și
An calendaristic
Astronomie
Calendarul Fixat prin Acord Internațional
Calendarul budist
Calendarul mondial
Calendarul sfinților
Timp - Ceas
Listă de zile onomastice
:Categorie:Luni
Islam

Legături externe

Calendar Ortodox 
Calendar (Română)
Calendar Greco-catolic
Calendar romano-catolic 
Istoria calendarului
Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu"
Planetariul Unversității de Vest din Timișoara 
Windows to the Universe 
Ewiger Mondkalender („calendar infinit” al luni, ani 1000 - 4000)
  A Variety of Calendars
 A fost conceput calendarul care sincronizează pentru totdeauna zilele cu datele, 1 ianuarie 2012, Descoperă
 Reforma calendarului a adus schisma în Biserica Ortodoxă, 18 octombrie 2012, Cristina Diac, Adevărul
 Calendarul indreptat si Pidalionul, 14 martie 2007, Prof. I. Ivan, CrestinOrtodox.ro
 Calendarul , 27 octombrie 2012, Pr. Asist. Dr. Nicușor Beldiman, Ziarul Lumina
 Cum s-a născut calendarul creștin , 5 iulie 2007, Ștefan Mărculeț, Ziarul Lumina

 Astronomie